een voornaam, zie Stella (voornaam)
 Estelle (Louisiana), een plaats in de staat Louisiana, VS
 Estelle Swaray (1980), een Britse hiphopartieste en producer
 Estelle Cruijff (1978), een bekende Nederlander